Příjmení Wulff nosí více významných osobností:

 Bettina Wulffová (* 1973) – manželka Christiana Wulffa
 Erich Wulff (1910–1945) – německý důstojník Waffen-SS
 Christian Wulff (* 1959) – německý křesťansko-demokratický politik